Eletro Batidão foi uma banda musical formada em Belém do Pará por Denise Lima, Elton Leal, DJ Wesley e Abdo.

Ligações externas
Banda Eletro Batidão em Som13
Banda Eletro Batidão

Bandas do Pará